

Cinema 
 Boots and Saddles Pictures – compagnia di produzione
 Boots and Saddles – film del 1909 diretto da Francis Boggs
 Boots and Saddles – film del 1916 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 Boots and Saddles – film del 1937 diretto da Joseph Kane

Televisione
 Boots and Saddles – serie televisiva del 1957